Hlad může být:

 hlad – fyziologický projev nedostatku potravy

 lidé
 Ladislav Hlad (1908–1979) – kněz

 místopis
 Hlad (rybník) – vodní plocha na Třebíčsku

 umění
 Hlad (film, 1966)
 Hlad (film, 1983)
 Hlad (film, 2008)